Чемпионат Абхазии по футболу 2012 — 19-й розыгрыш чемпионата Абхазии по футболу. Турнир прошел в три круга. Начался 11 апреля 2012 года, а закончился 2 ноября 2012.

Турнирная таблица

Результаты матчей

1-й и 2-й круг

3-й круг

Пояснения к таблицам

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Абхазии по футболу 2012 на сайте ФК «Динамо» Сухум
 Чемпионат Абхазии по футболу 
 Результаты Чемпионата и Кубка Абхазии по футболу 2012 года

Чемпионат Абхазии по футболу
2012 год в Абхазии